Моцарха или ранее Муцарой/Мозорой, Моцарой/Моцара, Моцкарой/Моцкара () — воссоздаваемое село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики России. 

Рядом находился ранее покинутый аул (село) Муцарой (Мозорой) в Галанчожском районе. Башенный комплекс. Находится в исторической области Нашха, заселён до 1944 года, ныне полуразрушен; культурный памятник. Время основания неизвестно, с XVI—XVIII века (возможно, и несколько ранее) мог быть духовным и политическим центром чеченского общества-тайпа Нашхой (в русскояз. форме — нашхойцы; важный компонент этногенеза современных чеченцев).

Вероятно, в период распространения христианства среди нахских народов, Моцарой некоторое время был центром этой религии для обществ Нашхой, Аккий, Галай и Ялхорой. Позднее, с приходом ислама, здесь была построена мечеть. В статусе политически значимого селения Моцарой можно считать некой столицей области Нашха.

Название 
Чеченский учёный-лингвист И. А. Арсаханов в работе 1969 года указывал название аула как «Моцара» — . Чеченский исследователь-краевед, педагог и народный поэт А. С. Сулейманов в работе 1978 года утверждал, что название аула на русский язык должно транслитерироваться как «Моцкара» — от . Этимологию наименования аула А. С. Сулейманов возводил к слову мозгӏар — «священник христианской церкви» и связывал это с тем, что Моцарой долгое время был местным христианским центром.

На одной из самых подробных карт юга Российской империи конца XIX века — «Пятивёрстной карте Кавказского края» (с 1869) — название аула указывалось как Мазарой, на «Дорожной карте Кавказского края» (1903) — Муцарой. Первый вариант наименования попал в топографию советского периода и даже на одну американскую карту Кавказа (1941—1947) — Mazaroy.

В наши дни, в литературе и интернете, для этого поселения чаще всего стало использоваться наименование «Моцарой». Однако, не следует путать этот аул с одноимённым, находящимся несколько южнее, поселением Моцарой/Моцкарой (общество Терлой).

География 
В начале XXI века селение представляло из себя развалины, местоположение — северо-западнее горы Еккыркорт, правобережье реки Гехи; номенклатура листа карты масштаба 1 : 100 000 — K-38-043.

Координаты 
Аул Моцарой указывался на различных картах начиная с XIX века, однако, точность топографической съемки для такого небольшого населённого пункта в то время была довольно низкой. В 1913 году вышел «Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского края, …» Д. Д. Пагирева, здесь Моцарой (в указателе — Мазарой), не совсем точно определяли под долготой 63°00′ и широтой 43°00′ (в отличие от современной подачи координат, в этом указателе долгота шла впереди широты, и отсчитывалась не от Гринвича, а от меридиана, разделяющего Европу и Америку). В переиздании к работе Д. Д. Пагирева (2007), также указывались не совсем точные координаты аула: долгота 45°30′, широта 43°00′.

Более точные координаты для местонахождения аула были даны на серии американских карт Кавказа Caucasia AMS N561 (GSGS 4213), выпущенных двумя изданиями: в 1941—1942 годах и в 1944—1947 годах. Создатели карт использовали данные с «Пятиверстной карты Кавказскаго края», а также некоторых других карт Российской Империи и СССР. По состоянию на 23 сентября 2019 года в АГКГН федеральной информационной системы Росреестра России по Чеченской Республике, Моцарою присвоен номер 0267498 и указываются его координаты: 44°54′ с. ш. и 45°23′ в. д..

Топонимика

Соседние поселения 
Расположен аул Моцарой на северо-востоке Галанчожского района, к востоку от бывшего районного центра Галанчож.

История 

А. С. Сулейманов во второй части своего труда «Топонимия Чечено-Ингушетии» (1978) сообщал, что «своими духовными центрами нашхинцы считали Хьайбаха [Хайбаха] и Хӏийлах [Хийла/Хийлах]». Однако позднее, в сокращённом переиздании этой работы — «Топонимия Чечни» (1997), духовным центром нашхойцев он указывает уже селение Моцарой (у А. С. Сулейманова — Моцкара). Также исследователь сообщал, что Моцарой долгое время был важным христианским центром обществ Нашха, Аккий, Галай, Ялхорой.

В период экспансии Российской империи на Кавказ жители Моцарой активно участвовали в сопротивлении кавказских горцев. После присоединения территории Нашха поселение Моцарой перешло в подчинение российской администрации Грозненского округа (адм. центр Грозный) Терской области (адм. центр Владикавказ) Кавказского края.

В советский период население в ауле Моцарой проживало до 1944 года, когда вместе с остальными чеченцами, оно было депортировано в Казахстан (операция «Чечевица»). В современном состоянии селение Моцарой представляет из себя развалины, с плохо сохранившимися остатками построек различных периодов. После депортации его жителей в 1944 году, аул больше не заселяли и он постепенно разрушается. В наши дни Моцарой изредка посещают энтузиасты и исследователи, так в мае 2014 года здесь побывала научная экспедиция «Неизвестная Чечня» организованная «Аргунским историко-архитектурным и природным музеем-заповедником Нашха».

В конце 2022 года в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Моцарха — рядом с прежним селением Муцарой (Мозорой).

Постройки 

В наши дни среди построек аула частично сохранилась мечеть (сведения на май 2014 года), вероятно, сооружённая в 1904 году (запись на арочном камне — 1322 год хиджры), к которой примыкает разрушенная каменная стена образующая двор. Во дворе мечети протекает небольшой ручей, воду которого могли использовали для омовения. Согласно исследователю , здание мечети прямоугольное, в плане имеет размеры 6,3 м на 18 м, толщина стен 0,7 м. Проём входной двери расположен на восточном фасаде и имеет размер 1,3 м на 3 м, с внешней стороны он прямоугольный, а с внутренней — арочный. Также мечеть имеет оконные проёмы, все арочного типа. На главном фасаде имеется пять оконных проемов: один — 1,13 м на 1,64 м (на минарете); два — 1,3 м на 2 м; и два маленьких проёма — 0,25 м на 0,27 м, украшены арочными камнями с нанесёнными петроглифами (один не сохранился). На западном фасаде один оконный проем 1,07 м на 2 м. Кровля здания была из керамической черепицы, остатки которой находятся внутри мечети. М. Х. Боршигов предполагает, что для строительства мечети использовались камни из более древних культовых построек селения Моцарой.

С северу от аула, на крутом склоне, сохранилось строение которое именуют Гарабин-Гала () — «Башня Гарабия» — легендарного первопоселенца в Нашхе.

Галерея 
Моцаройская мечеть (фото М. Х. Боршигов, 03.05.2014).

 Гарабин-гала (фото М. Х. Боршигов, 03.05.2014).

 Прочее (фото М. Х. Боршигов, 03.05.2014).

Литература 
 
 Современное переиздание: 
 
 
 
 1-е переиздание (изменённое, включает 4 части): 
 2-е переиздание (изменённое, включает 4 части):

Карты

Пресса. Ссылки 
 
  Намаз в мечети Моцарой (Нашха, Чечня). — ролик на YouTube, 7 июня 2014 г. (автор Шамиль Умхаев).
  Подъём на башню Гарабин-гала (северная окраина Моцарой). — ролик на YouTube, 7 июня 2014 г. (автор Шамиль Умхаев).

Примечания 
Комментарии

Источники

Населённые пункты Урус-Мартановского района

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне